Cikote – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Prijedor
 Cikote – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pakrac
 Cikote – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Kosjerić
 Cikote – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica

 Donje Cikote – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Gornje Cikote – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo